Пужальт () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 31,43 км². Население — 205 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Memorial del Ejército Popular

Муниципалитеты Барселоны